Terremoto del Molise del 1805
 Terremoto del Molise del 2002